

Architettura
 Androne – la parte di un edificio che conduce all'interno dello stesso

Mitologia
 Androne – nella mitologia greca era il figlio di Anio e Dorippa o Driope

Persone
 Androne – danzatore siceliota del VI secolo a.C.
 Androne – medico greco antico
 Androne di Alessandria – scrittore greco antico
 Androne di Alicarnasso – scrittore greco antico
 Androne di Teo – scrittore greco antico